El Torneig de Gstaad 2014, oficialment conegut com a Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2014, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 47a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 27 de juliol de 2014 al Roy Emerson Arena de Gstaad, Suïssa.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014